D’Amico ist der Familienname folgender Personen:

 Chiara D’Amico (* 2001), deutsche Sängerin
 Dargen D’Amico (* 1980), italienischer Rapper und Musikproduzent
 Father John D’Amico (1939–2013), US-amerikanischer Jazzpianist und -komponist
 Hank D’Amico (1915–1965), US-amerikanischer Jazz-Klarinettist

 Luigi Filippo D’Amico (1924–2007), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Roberto D’Amico (* 1961), italienischer Bobfahrer
 Suso Cecchi D’Amico (1914–2010), italienische Drehbuchautorin
 Vincenzo D’Amico (* 1954), italienischer Fußballspieler
 William D’Amico (1910–1984), US-amerikanischer Bobfahrer